

Persone 
 Giacomo Dal Monte Casoni (1891-1968) – politico italiano
 Toti Dal Monte (1893-1975) – soprano e attrice italiana
 Antonio Dal Monte (1931) – medico e pilota motonautico italiano
 Giorgio Dal Monte (1931-1992) – calciatore italiano
 Stefano Dal Monte (1943-2009) – calciatore italiano

Pagine correlate 
De Monte – pagina di disambiguazione
Del Monte – pagina di disambiguazione
Di Monte – pagina di disambiguazione
El Monte – pagina di disambiguazione
Monte – pagina di disambiguazione